«Accidentally in Love» () — песня американской рок-группы Counting Crows, записанная в 2004 году. В качестве авторов выступили сами участники группы, спродюсировал запись Брендан О’Брейн.

Она стала саундтреком к анимационному фильму «Шрек 2» и была выпущена как сингл в июле 2004 года. Песня имела коммерческий успех, войдя в топ-40 чартов многих стран.

Песня получила номинации на такие премии как «Золотой глобус», «Грэмми», «Оскар».

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 



Песни 2004 года
Песни Counting Crows
Синглы Geffen Records
Песни из мультфильмов
Песни из кинофильмов